Села:
 Радужне — Автономна Республіка Крим, Красногвардійський район
 Радужне — Рівненська область, Рівненський район